Troviscal (Oliveira do Bairro), een plaats in de Portugese gemeente Oliveira do Bairro
 Troviscal (Sertã), een plaats in de Portugese gemeente Sertã